Termenul Corvin poate avea următoarele înțelesuri:

Geografie 
 Ion Corvin, comună în județul Constanța, reședința comunei cu același nume
 Râul Corvin

Nume 
 Ioan de Hunedoara (Ioan Corvin, Ioan Huniade sau Iancu de Hunedoara) (ca. 1386–1456), regent al Ungariei, tatăl lui Matia Corvin
 Matia Corvin (1443-1490), rege al Ungariei
 Ioan Corvin (1473–1504), fiu nelegitim al regelui Matia Corvin
 Corvin-Laurențiu Bangu
 Corvin Radovici

Vezi și 
 Ion Corvin
 Korvin, Korwin
 Corbu, Corbea
 Raab, Rabe, Raabe

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania